NASA bezeichnet:
 National Aeronautics and Space Administration, US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde
 Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
 Nucleoeléctrica Argentina S.A., Betreibergesellschaft der argentinischen Kernkraftwerke

Nasa bezeichnet:
 Nasa (Gattung), Pflanzengattung aus der Familie der Blumennesselgewächse
 Eigenbezeichnung des Volkes der Nasa, siehe Páez (Volk)
Nasa (Berg), 1211 Meter hoher Berg auf der norwegisch-schwedischen Grenze, an dem sich die Nasa-Silbermine befand

Nasa ist der Familienname von:
 Samel Nasa (* 1984), kambodschanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nassa

NASA